Манасеин — русская фамилия.

 Манасеин, Николай Авксентьевич (1835—1895) — министр юстиции Российской империи
 Манасеин, Вячеслав Авксентьевич (1841—1901) — русский врач и публицист.

См. также 
 Манасеина

Примечания